Копенга́ген:

 Копенгаген — столиця Данії
 Копенгаген (Луїзіана) — населений пункт в окрузі Колдвелл у штаті Луїзіана, США
 Копенгаген (Нью-Йорк) — селище в окрузі Льюїс у штаті Нью-Йорк, США
 Копенгаген (комуна) — комуна у складі столичної області Данії
 Копенгаген (гурт) — музичний гурт
 Копенгаген (футбольний клуб, 1876) — данський футбольний клуб, заснований 1876 року
 Копенгаген (футбольний клуб)  — данський футбольний клуб, заснований 1992 року